Carlos Taberner era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Nuno Borges ha sconfitto Ryan Peniston con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Cem İlkel (secondo turno)
  Ramkumar Ramanathan (quarti di finale)
  João Domingues (secondo turno)
  Duje Ajduković (quarti di finale)

  Tseng Chun-hsin (primo turno) 
  Nuno Borges (campione) 
  Geoffrey Blancaneaux (secondo turno) 
  Gonçalo Oliveira (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Oliver Crawford (secondo turno)
  Louis Wessels (primo turno)

  Mick Veldheer (primo turno) 
  Tiago Cacao (secondo turno)

Wildcard 

  Aleksandre Metreveli (primo turno)
  Yankı Erel (secondo turno)

  Cem İlkel (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Antalya Challenger III 2021